Plusieurs oiseaux de la famille des Psittacidae appartenant à des genres différents sont nommés en français caïque.

Liste des espèces 
 Caïque à ailes noires – Hapalopsittaca melanotis.
 Caïque à capuchon – Pyrilia haematotis.
 Caïque à face rousse – Hapalopsittaca amazonina.
 Caïque à joues roses – Pyrilia pulchra.
 Caïque à queue courte – Graydidascalus brachyurus.
 Caïque à tête noire – Pyrilia caica.
 Caïque à ventre blanc – Pionites leucogaster.
 Caïque chauve - Pyrilia aurantiocephala.
 Caïque de Barraband – Pyrilia barrabandi.
 Caïque de Bonaparte – Pyrilia pyrilia.
 Caïque de Fuertes – Hapalopsittaca fuertesi.
 Caïque de Salvin – Hapalopsittaca pyrrhops.
 Caïque maïpourri – Pionites melanocephala.
 Caïque mitré – Pionopsitta pileata.
 Caïque vautourin – Pyrilia vulturina.

Nom d'oiseau ambigu
Psittacidae